Pierre André peut désigner :
 Pierre André, maire de Nantes de 1590 à 1591 ;
 Pierre André (1860-1930), architecte français ;
 Pierre André (1903-1983), homme politique français ;
 Pierre André (1936-), journaliste belge ;
 Pierre André (1947-), homme politique français ;
 Pierre André (1973-), ingénieur du son français.